'I Want You Back' (Bananarama), een nummer van Bananarama uit 1988
 'I Want You Back' (The Jackson 5), een nummer van The Jackson 5 uit 1969
 'I Want You Back' (Melanie B), een nummer van Melanie B uit 1998
 'I Want You Back' (The Kooks), een nummer van The Kooks uit 2006
 'I Want You Back' (Natalia), een nummer van Natalia uit 2004
 'I Want You Back' (NSYNC), een nummer van *NSYNC uit 1997
 I Want You Back (2022), Amerikaanse film uit 2022